Zhenjiang (镇江) est une ville de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Zhenjiang (浈江) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme